Olimpiada Ivanova – atleta russa
 Violeta G. Ivanova – astronoma bulgara
 Tat'jana Ivanova – slittinista russa
indica inoltre 
 Susan Ivanova – personaggio della serie televisiva Babylon 5
 4365 Ivanova – asteroide del sistema solare